Роберт I Добрый (сентябрь 1216 — , Мансур, Египет) — граф Артуа с 1237 года. Сын французского короля Людовика VIII Льва и Бланки Кастильской, брат короля Людовика IX Святого. Основатель дома Артуа, который угас в 1472 году.

В 1237 году женился на Матильде Брабантской (1224—1288), дочери брабантского герцога Генриха II и Марии Швабской из рода Гогенштауфенов. К свадьбе Людовик IX пожаловал ему в ленное владение графство Артуа.

Роберт принимал активное участие в крестовых походах своего брата и проявил отвагу. В 1250 году в Египте он с небольшим отрядом на плечах у мусульман ворвался в крепость Мансуру. Но враги успели закрыть ворота и отрезали Роберта от основных сил. Он был растерзан мусульманами.

Жена Роберта тогда была беременна и через несколько месяцев родила сына Роберта II Благородного, ставшего вторым графом Артуа. Кроме него, у Роберта I была ещё дочь Бланка (1248—1302), которая в первом браке была за наваррским королём Генрихом Толстым, а во втором — за Эдмундом Горбатым, 1-м графом Ланкастерским (Англия). Её дочь от первого брака стала женой французского короля Филиппа IV Красивого, а благодаря второму браку Бланка стала одной из родоначальниц английской королевской династии Ланкастеров.

Литература 
 Leese, Thelma Anna. Blood royal: issue of the kings and queens of medieval England, 1066—1399. — Heritage Books Inc., 2007.
 Masson, Gustave. The story of mediæval France: from the reign of Hugues Capet to the beginnings of the sixteenth century. — G.P.Putnam’s Sons, 1888.

Дом д’Артуа
Графы д’Артуа
Участники Седьмого крестового похода